Scaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Desiderio Scaglia (1568–1639), italienischer Kardinal
 Deodato Scaglia (1592–1659), italienischer katholischer Bischof
 Diego Scaglia (* 1967), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giovanni Battista Scaglia (1910–2006), italienischer Politiker, Mitglied der Camera dei deputati und des Senato della Repubblica